El término foreman se refiere:

en la construcción, a foreman, el supervisor a cargo del grupo de constructores;
en un jurado, a foreman, la persona a cargo del jurado;
a USS Foreman (DE-633), un barco destructor de la clase Buckley que se utiliza como escolta al Navy de los Estados Unidos;
 a George Foreman, un exboxeador estadounidense, dos veces campeón del mundo de los pesos pesados;
 a Eric Foreman, un personaje ficticio de la serie de ficción House, M.D.